Pico Jano es el nombre de dos montañas de Cantabria (España).

 Pico Jano (Liébana). 
 Pico Jano (Besaya).